Керманша́х ( — Kermânšâh; ) — одна из 31 провинции (останов) Ирана, граничит с Ираком. C 1979 по 1990 годы провинция называлась Бахтаран. Координаты столицы: ().

Площадь — 24 998 км², население — 1 879 385 человек (2006). Административный центр — город Керманшах (800 тыс.), другие крупные города — Исламабаде-Герб (90 тыс.), Харсин (52 тыс.), Кангавар (50 тыс.), Сонкор (45 тыс.), Джаванруд (44 тыс.), Сахне (35 тыс.), Сарполь-Захаб (35 тыс.), Паве (20 тыс.), Кайханшехр (20 тыс.), Гилан-э-Герб (20 тыс.), Ревансер (17 тыс.), Касре-Ширин (16 тыс.).

История 

Территория провинции была активно заселена со времён палеолита и неолита, знаменита во времена династий Ахеменидов и Сасанидов. Город Керманшах — один из самых древних в Иране.

Административное деление 
Провинция делится на 14 шахрестанов:
 Гилангерб
 Далаху
 Джаванруд
 Исламабад-э-Герб
 Каср-э-Ширин
 Кангавар
 Керманшах
 Паве
 Равансар
 Селас-э-Бабаджани
 Сарполь-э-Захаб
 Сахне
 Сонкор
 Харсин

Экономика 
Основные отрасли экономики — химическая, нефтеперерабатывающая, текстильная, пищевая, электротехническая, кожевенно-обувная промышленность, производство стройматериалов, сельское хозяйство (рис, сахарная свекла, овощи, фрукты, масличные), торговля, транспорт.

В городе Керманшах расположены нефтехимический завод «Нэшнл Ираниан Петрокэмикл Компани», нефтеперерабатывающий завод «Нэшнл Ираниан Ойл Рефайнинг энд Дистрибьюшн Компани».

Достопримечательности 
В городе Керманшах расположены базар, мечети и дома эпохи Каджаров (в том числе Пятничная мечеть, мечеть Текье Моавен-оль-Молк и дом Хаджа Баруха в бывшем еврейском квартале), мост Поль-э Кохне эпохи Сефевидов. Возле Керманшаха расположены скала Бехистун с надписями и рельефами эпохи Ахеменидов и Парфии (включая статую Геракла и «пещеру Охотников»), скальный комплекс Так-э-Бостан эпохи Сасанидов, пещера До-Ашкафт. В городе Кангавар расположены руины древнего Конкобара и храма Анахита эпохи Парфии, в окрестностях — холм Годин-Тепе с руинами эпохи Элама.
 
В городе Сонкор расположена башня-гробница Малек. В городе Касре-Ширин интересны руины крепости эпохи Сасанидов. Возле города Харсин расположены скальные гробницы Иссакванд (эпохи Мидии, Ахеменидов, Селевкидов и Парфии) и скальные гробницы Сорх-Дех (эпохи Ахеменидов). Возле города Сахне расположены руины средневекового города Динавар. Возле города Сарполь-Захаб расположены скальные надписи Докан-Давуд и рельефы Анобанини.
  
В городе Джаванруд расположена древняя крепость, в окрестностях — пещера Кават. Возле города Равансар расположены карстовые источники, скальные гробницы Так-э Фархад эпохи Ахеменидов, холмы с руинами древнейших поселений и несколько пещер. Возле города Паве расположена пещера Кури-Калех. Также в провинции расположены руины древнейшего поселения Ганджи-Даре, руины древнего города Хулван, пещера Парав.

Свидетельства присутствия нижнепалеолитической индустрии зафиксированы на холме Гакия, расположенном примерно в 14 км к востоку от Керманшаха. Артефакты раннего палеолита из провинции Керманшах датируются возрастом от 700 тыс. до 1 млн л. н. Специфическая грушевидная структура найденных топоров характерна для Homo erectus, а также для ассоциированного с этим видом гейдельбергского человека (Homo heidelbergensis).

Примечания

Ссылки 

 Сайт Керманшаха — курдская культура
 A persian article about Giveh 

Останы Ирана
 
Иранский Курдистан